Il doppio del Tallahassee Tennis Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Stephen Huss e Joseph Sirianni erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Huss ha fatto coppia con Ashley Fisher, mentre Sirianni ha giocato con Fritz Wolmarans.

Vasek Pospisil e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Gō Soeda e James Ward 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Carsten Ball /  Chris Guccione (primo turno)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (semifinali)

 Vasek Pospisil /  Bobby Reynolds (campioni) 
 Nicholas Monroe /  Donald Young (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2011